Lapidus ist der Familienname folgender Personen:
 Eric Lapidus, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Ira M. Lapidus (* 1937), US-amerikanischer Historiker
 Jens Lapidus (* 1974), schwedischer Strafrechtsverteidiger und Romanautor
 Morris Lapidus (1902–2001), US-amerikanischer Architekt
 Ted Lapidus (1929–2008), französischer Modeschöpfer
 Zach Lapidus (* ≈1987), US-amerikanischer Jazzmusiker